Alfa Ethniki 1973/1974 var den 58:e säsongen av grekiska högsta ligan i fotboll. Detta var sista säsongen där de regerande cypriotiska mästarna (APOEL) deltog. Poängsystemet ändrades om till denna säsongen, nu gav vinst gav 2 poäng, oavgjort gav 1 poäng och förlust gav 0 poäng.

Tabell

Matcher om 13–15 plats

Källor
 Officiell webbplats 
 Rsssf.com

1973/1974
Fotbollssäsongen 1973/1974
1973 på Cypern
1973 i Grekland
1974 på Cypern
1974 i Grekland